Ghafoor ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Ghafoor (1918–2004), indischer Politiker
 Madiea Ghafoor (* 1992), niederländische Sprinterin